Naselja u BiH:
 Mrakovo (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Mrakovo (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanica

Vidi i:
 Mrakovi, naselje u općini Kiseljak